Кракау () — община () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Мурау. . Официальный код — 61437.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Герхард Штольц (АНП) по результатам выборов 2015 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 10 мест.
 СДПА занимает 4 места.
  СПО занимает 1 место.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии